Dodford – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Dodford – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)